Hobble-Frank steht für:
 literarische Figur in Karl Mays Werken, siehe Figuren aus Karl Mays Werken#Hobble Frank
 Pseudonym von Karl May